Bryson steht für:

 Bryson von Herakleia (5./4. Jh. v. Chr.), griechischer Mathematiker und Philosoph
 Bryson (Autor eines Oikonomikos), antiker Autor

Orte und Gebiete:
 Bryson (Québec), Gemeinde in Kanada
 Bryson (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Monterey County
 Bryson (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Pettis County
 Bryson (Montana), Ort im Mineral County
 Bryson (Tennessee), Ort im Giles County
 Bryson (Texas), Stadt im Jack County
 Bryson City (North Carolina), Stadt im Swain County
 Bryson Mountain (Tennessee), Ort im Claiborne County

im NRHP gelistete Objekte:
 Bryson Apartment Hotel, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 83001184
 Bryson Archeological Site, in Newkirk, Oklahoma, ID-Nr. 79001997
 Bryson Stage Coach Stop, in Liberty Hill, Texas, ID-Nr. 78003000
 Bryson-Crane House, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 05000501

Bryson ist der Familienname folgender Personen: 
 Bill Bryson (* 1951), US-amerikanischer Autor
 Craig Bryson (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Ian Bryson (* 1962), schottischer Fußballspieler
 Fall Isla Bryson, Debatte über die Unterbringungen von Transfrauen in Frauengefängnissen
 Jeanie Bryson (* 1958), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Jim Bryson (* 1971), kanadischer Sänger und Texter

 Joseph R. Bryson (1893–1953), US-amerikanischer Politiker
 Peabo Bryson (* 1951), US-amerikanischer Sänger
 Reid Bryson (1920–2008), US-amerikanischer Geologe und Klimawissenschaftler
 William Curtis Bryson (* 1945), US-amerikanischer Jurist, Bundesrichter

Siehe auch:
 Brison